Lassi Lappalainen – calciatore finlandese
 Martti Lappalainen – fondista e sciatore di pattuglia militare finlandese
 Onni Lappalainen – ginnasta finlandese
 Tauno Lappalainen – fondista finlandese